China International 1999 var en professionell rankingturnering i snooker. Turneringen var en av två China International som spelades under 1999, denna turnering som en del av säsongen 1998/1999 och den andra China International 1999 (höst) som en del av säsongen 1999/2000.

Resultat

Final

Slutspel

Wild cardomgång

Källor

Snooker Scene
WWW Snooker

1999
Snookersäsongen 1998/1999
1999 i Kina
Sportevenemang i Shanghai
WP:Projekt Kina
Shanghai under 1900-talet